Koigi (gemeente), een voormalige gemeente in de provincie Järvamaa, Estland
 Koigi (Järva), een plaats in de gemeente Järva, Estland
 Koigi (Rapla), een plaats in de gemeente Rapla, Estland
 Koigi (Saaremaa), een plaats in de gemeente Saaremaa, Estland